Дайч () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дайч, Самуил Аронович (1928—1988) — органист, пианист и музыкальный педагог.
 Дайч, Шон (род. 1971) — английский футболист, защитник. См. также